Чирешень () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Котнарі.
 Чирешень () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Фелічень.